Иранское геологическое общество () — научное общество Ирана.

История 
Более чем десятилетний перерыв в работе Иранского геологического общества, основанного в 1975 году, и, как следствие, острая необходимость страны в действующем геологическом обществе привели к тому, что Специализированный геологический комитет Высшего совета по планированию Министерства культуры и высшего образования от имени учредителейИранского геологического общества 27 июня 1993 года направил прошение в Комиссию научных обществ Министерства культуры и высшего образования о возобновлении деятельности Иранского геологического общества.

В результате, в июле 1994 года данное прошение было одобрено Комиссией, и Иранское геологическое общество было зарегистрировано под номером 8491 в 1995 году, 21 мая в Отделе регистрации промышленных предприятий и собственности в Тегеране, а его деятельность была официально запущена.

Цели 
Иранское геологическое общество создано с целью развития, распространения и продвижения наук о Земле, количественного и качественного развития кадровых ресурсов, а также улучшения образовательных и исследовательских процессов в смежных областях. Иные цели этой организации включают:

 Планирование образования в направлении развития наук о Земле в стране и повышение роли знаний о Земле в обществе.

 Создание различных групп, в том числе студенческого отдела Геологического общества Ирана, женского отдела иранского геологического общества, отдела руководителей иранского геологического общества, образовательного отдела.

 Объединение и расстановка студенческих обществ под единым флагом

 Обеспечить пространство и поддержку для координации деятельности, связанной с науками о Земле.

 Организация учебных курсов и геологических туров, а такжезнакомство с геологическим наследием Ирана.

 Связи с геологическими обществами стран региона и ведущими странами в области геологии

Деятельность Общества 
 Установление и укрепление национальных и международных научно-исследовательских отношений между исследователями и специалистами, работающими в области наук о Земле.
 Сотрудничество с исполнительными, научно-исследовательскими центрами по оценке и обзору проектов и программ, связанных с образовательными и исследовательскими процессами в рамках направления деятельности Общества.
 Поощрение исследователей и чествование выдающихся ученых и профессоров.
 Предоставление образовательных и исследовательских услуг.
 Проведение национальных, региональных и международных научных собраний.
 Издание книг и научных публикаций.

Ежегодные программы Общества 
 Ежегодные конференции.
 Выбор лучшего геолога.
 Выбор книги года по геологии.
 Выбор лучшего студента.
 Выбор фотографии года.

Предстоящие программы Общества 
 Формирование специализированных групп, в том числе: женщин-геологов, учителей-геологов, студентов-геологов.
 Формирование геологической базы данных.
 Увеличение количества специализированных публикаций.
 Членство Общества на международных форумах и в других специализированных обществах.
 Предоставление членам Общества возможности участвовать в проектах GCP ЮНЕСКО.
 Проведение олимпиады по геологии.
 Усилия по пересмотру учебников средней школы и увеличениясреднего баллаза заключительный экзамен по геологии.
 Проведение тематических и сезонных конференций.

Ссылки 
 Официальный сайт Иранского геологического общества  

Геологические общества
Геология Ирана
Научные общества Ирана